Helling (geografie), de steilheid aan van een vlak, weg, berg, of landschap
 Helling (geologie), de hellingshoek van een gesteentelaag
 Hellend vlak (mechanica), een begrip in de mechanica 
 Declinatie (astronomie), de hoogtestand van een hemellichaam
 Een onderdeel van een scheepswerf
 Een synoniem voor talud
 De Helling, tijdschrift